Серрильос:

 Серрильос — коммуна в Чили. Одна из городских коммун города Сантьяго.
 Серрильос — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта.
 Серрильос —  водохранилище, расположенное в Понсе, Пуэрто-Рико.
 Серрильос — населенный пункт в Боливии.